Лафборо

Топоним
 Лафборо — город в графстве Лестершир (Англия), административный центр района Чарнвуд.

Фамилия
 Лафборо, Джон Нортон (1832—1924) — евангелист, миссионер, писатель.

Другое
 Лафборо (футбольный клуб) — английский футбольный клуб из одноимённого города в графстве Лестершир.
 Лафборо Динамо — английский футбольный клуб, базирующийся в Лафборо (Лестершир).